Kevin Gomis (20 de janeiro, 1989) é um futebolista de Paris na França.

Títulos
Nenhum

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da França
Futebolistas do En Avant de Guingamp
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Nottingham Forest F.C.
Futebolistas do Dundee Football Club